Příjmení Šimečka a Šimečková má více nositelů:

 Alena Šimečková (1932–2005) – česká germanistka
 Božena Šimečková (1900–???) – česká politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Irena Šimečková (* 1942) – česká a politička, po sametové revoluci poslankyně FS za KDS, komunální politička ODS
 Milan Šimečka (1930–1990) – český a slovenský filosof a literární kritik
 Martin Milan Šimečka (* 1957) – spisovatel a publicista, syn Milana Šimečky

Podobné příjmení 
 Šimeček